Out steht für:
 Out (Baseball), Fachbegriff im Baseball
 Out, das Ausscheiden eines Batsman im Cricket, siehe Dismissal (Cricket)
 Out (Kölner Szenekneipe), ehemalige Musiker- und Künstlerkneipe in Köln (1981–1989)
 Out (Zeitschrift), US-amerikanische LGBT-Zeitschrift

Out ist der Titel folgender Filme:
 Out (1957), US-amerikanischer Dokumentarkurzfilm von Lionel Rogosin 
 Out (1982), US-amerikanisches Filmdrama von Eli Hollander 
 Out (2002), japanische Komödie von Hideyuki Hirayama (2002) 
 Out (2013), kanadischer Kurzfilm von Jeremy LaLonde (2013) 
 Out (2017), slowakisches Drama von György Kristóf (2017) 
 Out (2020), US-amerikanischer Animationskurzfilm von Steven Clay Hunter (2020)

Out ist der Familienname von:
 Marco Out (* 1970), niederländischer Politiker (parteilos) und Bürgermeister von Assen

OUT steht für:
 Flugplatz Bousso, Flugplatz im Tschad (IATA-Code)

out steht als Adjektiv für:
 nicht mehr in Mode, siehe Trend (Soziologie)

Siehe auch:
 AUT, Begriffsklärung
 Coming Out, primär der individuelle Prozess, sich seiner eigenen gleichgeschlechtlichen Empfindungen bewusst zu werden
 Outing, ursprünglich Umschreibung für das erzwungene Coming-out öffentlicher Personen
 Pot Odds, Begriff in der Pokersprache